Jan Polák bzw. Jan Polak ist der Name folgender Personen:

* Jan Polack, auch Jan Polak (zwischen 1435 und 1450–1519), spätgotischer Maler
 Jan Polak, Pseudonym von Ryszard Siwiec (1909–1968), polnischer Philosoph und Soldat
 Jan Polák (Fußballspieler, 1981) (* 1981), tschechischer Fußballspieler 
 Jan Polák (Fußballspieler, 1989) (* 1989), tschechischer Fußballspieler